Het Embassy World Snooker Championship 1983 vond plaats van 16 april tot en met 2 mei 1983 in het Crucible Theatre in Sheffield, Engeland. Alex Higgins was de titelverdediger. Steve Davis won zijn tweede wereldtitel.

Prijzenpot 
 Winnaar: £ 30.000,-
 Finalist: £ 15.000,-
 Halvefinalist: £ 8.400,-
 Kwartfinalist: £ 4.450,-
 Laatste 16: £ 2.950,-
 Laatste 32: £ 1.500,-
 Hoogste break: £ 3.000,-
 Maximumbreak: £ 10.000,-

Hoofdtoernooi

Century breaks
 147 Cliff Thorburn
 139, 105 - Kirk Stevens
 131, 103 - Steve Davis
 122, 116 - Ray Reardon
 118, 115, 104 - Eddie Charlton
 118, 106 - Doug Mountjoy
 111 - Jimmy White
 109, 102 - Alex Higgins
 109 - Bill Werbeniuk
 106 - John Spencer
 102 - Tony Meo

Opvallendheden
 Cliff Thorburn maakte in zijn tweede ronde tegen Terry Griffiths als eerste speler ooit een maximumbreak op een World Snooker Championship.
De spelers maakten tijdens het World Snooker Championship 1983 samen achttien century breaks (100+ punten in één beurt). Dit was een record dat standhield tot het WK 1986.
 Cliff Thorburn bereikte op het World Snooker Championship 1983 voor de derde en laatste keer de WK-finale. Zijn eerste op het WK 1977 verloor hij ook, van John Spencer. Het World Snooker Championship 1980 won hij.

1983
Sport in 1983